Euchirograpsus är ett släkte av kräftdjur. Euchirograpsus ingår i familjen Plagusiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Euchirograpsus